Финал Кубка Футбольной лиги 1994 () — футбольный матч, завершавший розыгрыш Кубка Футбольной лиги сезона 1993/94 (проходившего тогда под названием «Кубок Кока-Колы»), который прошёл 27 марта 1994 года на лондонском стадионе «Уэмбли». В нём встретились английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Победу в матче одержала «Астон Вилла» со счётом 3:1. Это была четвёртая победа «Астон Виллы» в Кубке Футбольной лиги. «Манчестер Юнайтед», проиграв в этом финале, впоследствии выиграл Премьер-лигу и Кубок Англии в этом сезоне, сделав «дубль». «Астон Вилла» завершила чемпионат на 10-м месте.

Отчёт о матче

Путь к финалу

Ссылки 
 Кубок Футбольной лиги 1993/94 на RSSSF.com

Футбол в Европе в 1994 году
1994
Кубок Футбольной лиги 1994
Кубок Футбольной лиги 1994
Март 1994 года
Футбольные соревнования в Лондоне
События 27 марта
Спорт в Великобритании в 1994 году
1994 год в Лондоне